Pletscher ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pletscher (1908–2003), Schweizer medizinische Laborantin und Frauenrechtlerin
 Elsa Pletscher (1908–1998), Schweizer Plastikerin, Malerin und Zeichnerin
 Heinrich Pletscher (1878–1952), Schweizer Jurist und Politiker
 Marianne Pletscher (* 1946), Schweizer Filmproduzentin
 Ulrich Pletscher (* 1974), finnisch-schweizerischer Musiker

Siehe auch:

 Pletscher AG
 Pleschner